

Persone 
 Antonio Cincotta – allenatore di calcio italiano
 Stefano Cincotta – ex calciatore guatemalteco con cittadinanza tedesca di origini italiane, difensore
 Vicente Cincotta – calciatore argentino

Altro 
 Crystallaria cincotta – pesce d'acqua dolce, appartenente alla famiglia Percidae